Unió Agrària Lituana (del seu nom en lituà Lietuvos Valstiečių Sąjunga), partit polític històric de Lituània
 Las Vegas Strip, avinguda de gran concentració d'activitat turística a Las Vegas (Estats Units)
 Linux Virtual Server, gestor de balanç de càrrega dels sistemes Linux
 LVS també és el codi a la Borsa de Nova York de Las Vegas Sands, empresa del sector del lleure amb seu a l'estat de Nevada (Estats Units)